Schiphorst steht für

 eine Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein, siehe Schiphorst

Schiphorst ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Schiphorst (* 1943), deutscher Medienmanager
 Iris ter Schiphorst (* 1956), deutsche Komponistin

siehe auch:
 Bernhard Schipphorst (* 1912), deutscher Fußballspieler